Kabinett Ribot steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Ribot I
 Kabinett Ribot II 
 Kabinett Ribot III 
 Kabinett Ribot IV 
 Kabinett Ribot V